Мареша́ль (, от ) — в первоначальном смысле слово означало слугу, отвечавшего за лошадей. Со временем стало означать высшее воинское или придворное звание. От этого слова произошла французская фамилия, а также русское слово маршал. 

Известные носители:

Фамилия 
 Марешаль, Андре (1916—2007) — французский физик, специализировавшийся в области оптики.
 Марешаль, Анри (1842—1924) — французский композитор.
 Марешаль, Жозеф (1878—1944) — бельгийский священник-иезуит, теолог и психолог, основоположник трансцедентального неотомизма.
  (1937—2020) — французский актёр, постановщик и писатель.
 Марешаль, Мишель (род. 1979) — французский экономист.
 Марешаль, Морис (1892—1964) — французский виолончелист.
 Марешаль, Пьер Сильвен (1750—1803) — французский философ, писатель и политический деятель.

Составная фамилия 
 Марешаль-Ле Пен, Марион (род. 1989) — французский политик, депутат Национального собрания Франции от партии Национальный Фронт.

См. также 
 Маршал (значения)
 Маршалл
 Маршаль
 Вилли-ле-Марешаль
 Бьевр, Франсуа-Жорж Марешаль де
 Марешаль (кулинария)

Примечания